Gijsbrecht van Aemstel, een toneelstuk van Vondel
Gijsbrecht I van Amstel (ca.1145 - tussen 1188 en 1200)
Gijsbrecht II van Amstel (1175- ca.1230)
Gijsbrecht III van Amstel (ca. 1200 - ca. 1252)
Gijsbrecht IV van Amstel (ca.1230 - ca.1303), een Middeleeuwse edelman die een rol speelde in de dood van graaf Floris V van Holland.
Gijsbrecht van IJsselstein (ca. 1260? - 1342 of 1343), eerst Gijsbrecht van Amstel geheten